Изобильненский сельский совет — административно-территориальные единицы в Автономной Республике Крым (согласно административно-территориальному делению Украины):

 Изобильненский сельский совет — в Алуштинском городском совете.
 Изобильненский сельский совет — в Нижнегорском районе.

См. также 
 Изобильненское сельское поселение
 Изобильный сельсовет